Shōhei Ogura (小椋 祥平, Funabashi, 8 de setembro de 1985) é um futebolista profissional japonês, meia, milita no Gamba Osaka.

Títulos 
Yokohama F. Marinos
Copa do Imperador: 2013

Gamba Osaka
Super Copa do Japão: 2015

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Mito HollyHock
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Futebolistas do Gamba Osaka